Проведение XXIX Первенства России среди футбольных клубов третьего дивизиона было запланировано с 6 апреля по ноябрь 2020 года.

Старт турнира был отложен. В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (COVID-19) на период с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно было приостановлено проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнований, организуемых/проводимых Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями. Об этом решении стало известно 17 марта после состоявшегося заседания Бюро Исполкома РФС. 1 апреля 2020 года Бюро Исполкома РФС приняло решение продлить приостановку соревнований до 31 мая.

Из-за различающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах в соответствии с принимаемыми мерами (ограничениями и местными предписаниями Роспотребнадзора) сроки начала зональных турниров отличались.

Победители

Расположение команд

Московская область

Москва

Дальний Восток

Первенство Дальнего Востока 

Количество участников Первенства Дальнего Востока увеличилось на 2 клуба. Был утверждён список из 10 команд: ФК «Благовещенск», «СКА-Хабаровск-М», «Луч» (Владивосток), «Сахалин-М» (Южно-Сахалинск) и «Арктика» (Якутск) — в группе «А», «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), «Океан» (Находка), ФК «Ноглики», ФК «Белогорск» и РССШ (Нерюнгри) — в группе «Б». «Луч» (Владивосток) из-за финансовых проблем снялся с соревнований ФНЛ, 1 апреля было объявлено о том, что команда «Луч» перейдёт в III дивизион. Первенство России среди команд третьего дивизиона зона «Дальний Восток» было запланировано провести в Хабаровске с 12 по 17 октября 2020 года, однако оно не было проведено. Позже было решено, что на финальный турнир в Сочи отправится победитель сезона 2019 года — ФК «Ноглики».

Группа А

Группа Б

Сибирь

Чемпионат III дивизиона зоны «Сибирь» памяти В. С. Фомичёва, группа «Запад» 
Сроки проведения — 11—16 сентября. Место проведения — Барнаул. Стадионы «Полимер» и «СШОР имени А. Смертина».

После однокруговых турниров в подгруппах «А» и «Б» команды, занявшие 1—2-е места, выходят в подгруппу C, команды, занявшие 3—4-е места, выходят в подгруппу D — с учётом результатов игр между собой. Команды подгруппы C выходят в финальный турнир. Финальный турнир должен был состояться 17-25 октября 2020, но был отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Подгруппа C (за 1—4-е места)

Подгруппа D (за 5—8-е места)

Чемпионат III дивизиона зоны «Сибирь», группа «Восток» 
Сроки проведения — 2—4 октября. Место проведения — Иркутск, стадион «Локомотив». Две сильнейшие команды выходят в финальный этап. Финальный турнир должен был состояться 17-25 октября 2020, но был отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Урал и Западная Сибирь

Первенство зоны «Урал и Западная Сибирь» 
«Иртыш»-М (Омск), «Уралец НТ» (Нижний Тагил) и «Зенит» (Салават) отказались от участия. Добавились «Старт-Альтаир» (Уфимский район) и 2 клуба из Пермского края — пермское «Прикамье» и ильинский «Ильпар».

Соревнования прошли в 1 круг. В июне старт был намечен на 1 августа, завершение турнира — на 17 октября. Затем матчи первых двух туров (за исключением матча 2-го тура «Тюмень»-Д — «Тобол» Тобольск, сыгранного 8 августа) были перенесены на октябрь, и основная часть первых матчей прошла 14 и 15 августа (3-й тур).

Примечания. В связи с обнаружением у сотрудников COVID-19 команда «Амкар» уходила на карантин с 17 по 28 сентября. Также не состоялось в запланированные сроки несколько игр: матч 3-го тура «Амкар» — «Тобол» Курган (15 августа) не состоялся и был перенесён, матч 8-го тура «Тюмень»-д — «Амкар» был перенесён на 14 октября, в несостоявшемся матче 9-го тура «Амкар» — «Тобол» Тобольск (26 сентября) «Амкару» засчитано техническое поражение (0:3), матч 12-го тура «Ильпар» — «Амкар» был перенесён, матч 1-го тура «Челябинск»-М — «Амкар» не состоялся из-за карантина челябинской команды, «Челябинску»-М было засчитано техническое поражение (0:3). Результат матча «Спартак» Туймазы — «Металлург» Магнитогорск (0:1) был аннулирован из-за участия в матче в составе магнитогорской команды игрока, не имевшего права выходить на поле, 9 октября на заседании КДК магнитогорскому «Металлургу» было присуждено техническое поражение. «Мет-Маг» оспорил это решение, на повторном заседании КДК МОО «СФФУ и ЗС» прежний вердикт был оставлен в силе.

Кубок России, межрегиональный этап

Приволжье

Первенство МФС «Приволжье» 
Соревнования проходили с 19 августа в 2 круга. Не стали заявляться «Дружба» (Йошкар-Ола), «Лада-Университет» (Димитровград) и «Химик» (Дзержинск), а также большинство молодёжных команд. «Волна» (Ковернино) перешла в Первенство ПФЛ 2020/21, представляя уже всю Нижегородскую область. Действующий победитель «Химик-Август» (Вурнары) также планировал подняться в ПФЛ-2020/21, но этого не произошло.

Кубок МФС «Приволжье» 
Розыгрыш Кубка МФС «Приволжье» начался 19 августа 2020 года с группового этапа (3 команды играли между собой в 2 круга, после чего 2 лучших из них были включены в основную сетку к 6 участникам первенства).

Групповой этап

Плей-офф

Северо-Запад

Первенство МРО «Северо-Запад» 
Первенство началось 8 августа, завершение планировалось на 10—11 октября (с учётом перенесённого матча «Карелия» — «Алмаз-Антей» завершилось 15 октября), прошло в 2 круга. Количество участников сначала было утверждено в количестве шести команд (в том числе — петербургское «Динамо», новообразованный ФК «Псков» и пропустивший первенство 2019 года «Электрон» из Великого Новгорода). Победитель прошлого сезона ФК «Маркет Света» (Санкт-Петербург) был переименован в ФК С. П. Б. К. Л. С. и вновь заявился на соревнования, став седьмым участником. Восьмым участником числился «Фаворит» (Выборг), но из-за перераспределения средств городской администрацией в пользу борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 участие клуба в соревнованиях оказалось невозможным. 15 июля СШ «Ленинградец» отказалась от участия в Первенстве МРО «Северо-Запад». Таким образом, старт в первенстве взяли шесть команд.

Уже после старта первенства, 14 августа своё участие в соревновании подтвердил «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга (став седьмым участником турнира), принявший решение заявиться в турнир из-за неопределённости с проведением молодёжного чемпионата Санкт-Петербурга.

В августе в связи с продолжающимся запретом на проведение футбольных матчей в Санкт-Петербурге петербургские команды принимали соперников на территории Ленинградской области — на стадионе «Балтийский» в Гатчине. «Химик» проводил все матчи на выезде, «Псков» проводил матчи на выезде в связи с реконструкцией стадионов «Машиностроитель» и «747».

Матчи проходили без допуска зрителей на стадионы, тем не менее 8 августа на первой игре «Динамо» в Гатчине против «Химика» (5:1) болельщики «бело-голубых» наблюдали за ходом матча, находясь за пределами стадиона.

В связи с выявлением у игроков коронавируса в соответствии с регламентом возобновления соревнований МРО «Северо-Запад» матчи «Карелия» — «Алмаз-Антей» и «Алмаз-Антей» — «С. П. Б. К. Л. С.», которые должны были состояться 22 и 24 сентября, соответственно, были сначала отменены, а позднее перенесены.

26 сентября, победив в гостях новгородский «Электрон» (1:0), петербургское «Динамо» досрочно стало победителем первенства.

Кубок МРО «Северо-Запад»

Золотое кольцо

Первенство «Золотое кольцо» 
Первенство проходило с 5 августа 2020 по ноябрь 2020 года. Добавился ФК «Ростов Великий» из Ярославской области.

Примечание. Матчи «Агат» — «Шинник»-М (11-й тур, 30 сентября) и «Шинник»-М — «Ростов Великий» (12-й тур, 4 октября) были перенесены на 25 октября и 1 ноября, соответственно. В матче 13-го тура «Череповец»-СШОР «Витязь» — «Шинник»-М (7 октября) команде «Шинник»-М засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

ЮФО/СКФО

Первенство ЮФО/СКФО 
Добавились 3 новые команды: «Динамо-Махачкала», «СтавропольАгроСоюз» (Ивановское) и «Стройинвест» (Ардон). При этом ряд участвовавших в первенстве 2019 года команд отказались от участия, в их числе прошлогодний победитель южной зоны и финального турнира — ФК «Аксай» из Ростовской области, представляющий одноимённый город.

В первенстве победила команда «СтавропольАгроСоюз» из ставропольского села Ивановское. Тренер команды — Кирилл Эйдельнант.

Кубок ЮФО/СКФО 
На Кубок южной зоны заявилось 6 команд.

СФФ «Центр» (экс-Черноземье)

Первенство СФФ «Центр» 
Не стали заявляться «Калуга-М», «Космонавт» (Калуга), «Спартак» (Россошь), «Торпедо» (Волжский) и «Металлург-М» (Липецк), который при этом сыграл в Кубке СФФ «Центр». Вместо «Тамбова-М» заявилась «Академия футбола» (Тамбов). «Факел-М» (Воронеж) и «Красный» (Смоленская область) поднялись в ПФЛ.

Соревнования проходили в 2 круга с 30 августа по 14 ноября.

Примечания
 Команде «Металлург-ОЭМК» за неявки присуждены технические поражения в 4-х гостевых матчах: учредитель клуба запретил командировки в пределах РФ сотрудникам организации в целях сохранения их здоровья в связи с угрозой распространения вируса Covid-19. По 3 очка в турнирную таблицу получили «Орёл», «Авангард»-М, «Локомотив» и «Елец».

Кубок СФФ Центр 
Розыгрыш Кубка начался со стадии 1/4 финала, которая состояла из одноматчевых противостояний. В полуфиналах соперники провели по 2 игры, а финал традиционно прошел в одноматчевом формате.

Московская область

Лига «А» 
Турнир проходил с 8 августа по 31 октября 2020 года.

Лига «Б»

Лига «Б-1» 
Турнир проходил с 8 августа по 17 октября.

Лига «Б-2» 
«Венюково» (Чехов), ФК «Воскресенск», «Ока» (Ступино) и СШ (Шатура) отказались от выступления в связи с финансовыми проблемами (при этом вместо команды «Ока» Ступино заявилась команда «Ступино», а во 2-й зоне Лиги «В» выступала команда «Ока»-М Ступино).

Турнир проходил с 8 августа по 17 октября.

Лига «Б». Плей-офф и стыковые матчи 
 24, 31 октября (1/2 финала)
 СШ Дубна — Егорьевск 1:2, 1:1
 Балашиха — Зоркий-2 4:1, 2:1

за 17-е место
 СШОР (Бронницы) — СШ Клин

за 15-е место
 Коломна-2 — Можайск 1:1, 1:1 (пен. 3:5)

за 13-е место
 Металлург-Видное-2 — СШ Сатурн 2:0, 1:5

за 11-е место
 Лобня — Знамя Труда-2 0:3 (-:+), 0:3 (-:+)

за 9-е место
 Физтех — Авангард 3:0 (+:-), 3:0 (+:-)

за 7-е место
 Истра — Ступино 0:3 (-:+), 0:3 (-:+)

за 5-е место
 СШОР Метеор — Красково 3:4, 1:4

 4, 8 ноября
за 3-е место
 Зоркий-2 — СШ Дубна 0:2, 0:3
за 1-е место
 Егорьевск — Балашиха 2:5, 3:3

Москва

Первенство зоны «Москва» — Дивизион «А» 

«Арарат-М» не заявился по причине расформирования основного клуба. «Зенит» и «Спортакадемклуб» отказались от участия. Добавились «Родина-2» (молодёжный состав клуба ПФЛ), «Гераклион», «Гефест» и «Сахалинец».

Чемпионом Москвы 2020 года среди команд ЛФК в Дивизионе «А» стал «Росич» (4-й раз подряд).

Кубок России среди ЛФК, зона «Москва» 
Кубок Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов проходит среди команд дивизиона «А». Групповой этап был проведён в 4-х группах с 13 по 21 октября (из каждой группы 2 лучшие команды вышли в стадию плей-офф). Четвертьфиналы, полуфиналы и финал намечены на 28 октября, 4 ноября и 8 ноября, соответственно.

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Группа «D»

Плей-офф

Финальный этап

Финал Первенства России. III дивизион 
Место проведения — Сочи (21—29 ноября).

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Стыковые матчи 
Матч за 9-е место: Торпедо (Миасс) — Бурятия (Улан-Удэ) 3:2
Матч за 7-е место: Ноглики (Сахалинская область) — СДЮСШОР-Вологда 3:2
Матч за 5-е место: Динамо (Санкт-Петербург) — СШ Сергиев Посад 3:1
Матч за 3-е место: Локомотив (Лиски) — Росич (Москва) 1:3
Финал: СтавропольАгроСоюз (Ивановское) — Дорожник (Каменка) 2:3, д.в.

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи. Соревнования прошли в один круг 21—29 ноября.

Примечания 

Футбол в России в 2020 году
Россия 4